По состоянию на август 2020 года в Новой Зеландии насчитывается 44 морских заповедника. Они регулируются Законом о морских заповедниках от 1971 года и находятся в ведении .

Первым морским заповедником страны стал , образованный в 1975 году.

Основная цель таких заповедников — запрет на вылов рыбы. Таким образом, в них они размножаются в огромных количествах, поэтому у границ морских заповедников всегда хороший улов. Некоторые морские заповедники принимают до  посетителей в год, особенно они популярны среди сноркелеров и аквалангистов в связи с красотой и разнообразием животного подводного мира.

Большинство морских заповедников Новой Зеландии имеют названия на языке маори, но некоторые пока носят двойное название: на английском и на маори.

10 из 44 заповедников расположены в регионе  — «Земля фьордов».

Список 
Сортировка по умолчанию — по названию заповедника, алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию/возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

См. также 
 Список национальных парков Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 Тони Эндерби. «A guide to New Zealand's marine reserves» (2006) // изд.  // ISBN 9781869661144

Ссылки 
 Интерактивная карта морских заповедников Новой Зеландии на сайте koordinates.com
 Marine reserves A-Z на сайте 
 Activity 6: Marine reserves for everyone на сайте govt.nz
 Marine Protected Areas на сайте forestandbird.org.nz
 Index to marine reserves of NZ на сайте seafriends.org.nz
 Our isolated marine reserves на сайте aa.co.nz

Новая Зеландия

Новая Зеландия
Морские заповедники